Карангола ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть микрорегиона Муриаэ, входящего в мезорегион Зона-да-Мата. Население составляет 32 586 человек на 2006 год. Занимает площадь 352,51 км². Плотность населения — 92,4 чел./км².

История 
Город основан 7 января 1882 года.

В последней четверти XX века были обустроены и в настоящее время успешно функционируют кампусы Университета штата Минас-Жерайс — третьего по величине ВУЗа штата.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 111.502.071,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.454,11 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,783 (данные: Программа развития ООН).

Известные жители 
 Мария Гомес Валентин

Примечания 

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс